Не следует путать с 63-м бомбардировочным авиационным полком ВВС Черноморского флота

63-й бомбардировочный авиационный Керченский Краснознамённый полк  (он же 63-й скоростной бомбардировочный авиационный полк, 63-й ночной бомбардировочный авиационный полк) — воинское подразделение Вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 
Полк сформирован на базе части эскадрилий 3-го лёгкого бомбардировочного полка к началу марта 1940 года. Принимал участие в Зимней войне

В составе действующей армии с 22 июня 1941 по 24 сентября 1941, с 23 октября 1942 по 4 сентября 1944 и с 6 декабря 1944 по 9 мая 1945 года.

На 22 июня 1941 года базировался на аэродроме в Куусику, имея в наличии 63 СБ. 22 июня 1941 года перелетел на аэродром Платоне под Митавой. С первого дня войны осуществляет боевые вылеты, производя бомбардировку немецких войск в Прибалтике, в конце июня 1941 года получил материальную часть от 50-го бомбардировочного полка.

В течение июля-сентября 1941 года ведёт боевую деятельность на Северо-Западном фронте, 24 сентября 1941 года выведен в резерв.

23 октября 1942 года прибыл в 132-ю бомбардировочную авиационную дивизию имея в наличии 20 бомбардировщиков «Бостон» Б-3. Действовал на этих бомбардировщиках всю войну, в основном использовался как ночной бомбардировочный полк.

В 1942 году ведёт боевую деятельность в районе Туапсе, так, 25 октября 1942 года наносит удар по позициям вражеских войск в районе села Шаумян.

Весной 1943 года базировался на аэродроме в Адлере. Наносил удары по кораблям и самолётам и переправам в Керченском проливе, производил бомбардировку аэродрома Владиславовка. С 26 февраля 1943 года по 5 апреля 1943 года полк потерял не вернувшимися с боевых заданий 8 экипажей: 3 — из района косы Чушка (один из них упал в залив Денский), 1 — из района станицы Варениковская, 4 — из района Анапа-Темрюк (сбиты истребителями из состава JG 52 14 марта 1943 года, когда полк вылетал на бомбардировку порта Темрюк)

Осенью 1943 года в ходе Новороссийско-Таманской операции бомбит укрепления так называемой «Голубой линии», затем отступающие по Таманскому полуострову немецкие войска

С 10 апреля 1944 года (в ночь на 11 апреля) участвует в штурме Керчи, подавляет вражескую артиллерию в Булганаке, Грязевой Пучине, Горе Куликовой, Катерлезе, затем наносит удары по эшелонам на станции Багерово и на перегоне Багерово — Тышляр. На 23 апреля 1944 года базируется на аэродроме Михайловка, рядом с Джанкоем, производит бомбардировки Севастополя, после его освобождения переброшен в Белоруссию, где действует в составе 2-го Белорусского фронта, начиная с Бобруйской операции.

4 сентября 1944 года выведен на переформирование и доукомплектование, базировался на аэродроме Шаталово Смоленской области, рядом с городом Починок. 6 декабря 1944 года перелетел на аэродром Мачулищи близ Минска, в 1945 году базируется на аэродроме близ Модлина, затем близ Плоцка и последний аэродром находился на западном берегу Одера.

Так 19 января 1945 года бомбил скопления войск на станции Найденбург, на восточном берегу реки Одер, немного южнее Штеттина. 24 апреля 1945 года — Потеронсдорф. Последние вылеты в ходе войны совершает на морскую базу Свинемюнде.

После победы в войне, отдельные военнослужащие полка в составе сводной авиационной группы участвовали в воздушном параде победы над Красной площадью.

В составе полка в послевоенное время служил Пётр Пирогов, впоследствии перелетевший на самолёте на Запад и обосновавшийся в США.

Полное наименование 
 63-й бомбардировочный авиационный Керченский Краснознамённый полк

Подчинение

Командиры 

 полковник Фёдоров, Иван Логинович
 подполковник Тоцкий Василий Варфоломеевич
 .
 подполковник Огнев, Валерий Евдокимович (август 1977 — ноябрь 1989)

Награды и наименования

Отличившиеся воины полка

Благодарности Верховного Главнокомандующего 
Воинам полка в составе 132-й бомбардировочной авиационной дивизии объявлены благодарности Верховного Главнокомандующего:
 За отличие в боях при овладении штурмом крепостью и важнейшей военно-морской базой на Чёрном море городом Севастополь.
 За отличие в боях при вторжении в Восточную Пруссию и за овладение городами Найденбург, Танненберг, Едвабно и Аллендорф — важными опорными пунктами обороны немцев.
 За отличие в боях при овладении городами городами Восточной Пруссии Остероде и Дойч-Эйлау — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев.
 За отличие в боях при овладении городом Штольп — важным узлом железных и шоссейных дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев в Северной Померании.
 За отличие в боях при овладении главным городом Померании и крупным морским портом Штеттин, а также занятии городов Гартц, Пенкун, Казеков, Шведт.
 За отличие в боях при овладении городами и важными узлами Анклам, Фридланд, Нойбранденбург, Лихен и вступлении на территорию провинции Мекленбург.
 За отличие в боях при овладении портом и военно-морской базой Свинемюнде — крупным портом и военно-морской базой немцев на Балтийском море.
 За отличие в боях при форсировании пролива Штральзундерфарвассер и овладении островом Рюген.

Примечания

Ссылки 
 Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
 Справочник

Бомбардировочные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Пикирующие и скоростные бомбардировочные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Лёгкие, ночные и ближнебомбардировочные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году
Участники Прибалтийской оборонительной операции